Гнатів — українське прізвище.

Опис 
Прізвище Гнатів відноситься до поширеного типу українських прізвищ та утворена від хрестильного імені Гнат, яке в перекладі з латинської означає «невідомий, вогненний».

За іншою версією, в основі цього прізвища лежить українське слово «гнати» — «примушувати швидко бігти, йти, їхати». Згідно з цим, можна припустити, що засновник роду Гнатів був лихим ямщиком.

Носії 
 Гнатів Адам Казимирович (1944) — український штангіст.
 Гнатів Михайло — активний діяч ОУН.
 Гнатів Тамара Франківна (* 1935) — український музикознавець, педагог, кандидат мистецтвознавства.
 Гнатів Микола-Ярослав Миколайович (1937—2015) — український письменник та громадський діяч.
 Пітер Л. Гнатів (; нар. 1932) — канадський керлінгіст
 Коваль-Гнатів Дзвінка Юріївна (* 1967) — українська перекладачка з латини та давньогрецької.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів